Сторожевые катера типа «Черноморец» — построенные в США корабли, которые использовались военно-морскими силами Франции в первой мировой войне и находились на вооружении военно-морского флота Болгарии во время Второй мировой войны.

История 
Два этих корабля были построены в США американской компанией «ELCO» по заказу Франции.
 первый (заводской номер SC 162) был построен на стапеле Нью-Йоркской военно-морской верфи в Бруклине;
 второй (заводской номер SC 386) был построен на стапеле «Dry Dock&Co» в городе Кингстон

Оба корабля были зачислены в состав французского военного флота в Средиземном море как малые охотники за подводными лодками, при этом SC 162 получил наименование «Сhasseur 27», а SC 386 — наименование «Сhasseur 80».

После окончания первой мировой войны началось сокращение численности вооружённых сил Франции, и в 1921 году французское командование выставило оба корабля на продажу в Стамбуле (который в период с 13 ноября 1918 до 23 сентября 1923 года находился под контролем войск Антанты и здесь был размещён французский военный контингент).

24 октября 1921 года правительство Болгарии купило их и зачислило в состав морской полицейской службы под наименованием «Беломорец» (С-27) и «Черноморец» (С-80). Они были оснащены тралами, базировались в Варне и Бургасе и до 1924 года использовались для траления прибрежных вод от морских мин. В дальнейшем, тралы были сняты и они использовались в качестве патрульных кораблей.

В 1928 году катера были перевооружены (57-мм орудие заменили на 47-мм орудие), переданы в состав Дунайской полицейской службы, базировались в Русе и использовались как сторожевые и учебные.

В 1941 году оба катера были возвращены в Варну, перевооружены и зачислены в состав патрульного дивизиона (в дальнейшем, до сентября 1944 года они использовались для патрулирования черноморского побережья Болгарии).

В сентябре 1944 года в портах Варны и Бургаса с самолётов «каталина» 18-й отдельной авиаэскадрильи морской авиации Черноморского флота были высажены небольшие советские подразделения (которые не встретили сопротивления в связи с выходом Болгарии из войны и присоединением страны к Антигитлеровской коалиции). Некоторое время оба корабля находились в порту Бургаса, но не использовались, 20 ноября 1944 года они были зачислены в состав Черноморского флота СССР как трофейные корабли («Черноморец» получил наименование -757, а «Беломорец» — наименование -758), но уже 18 апреля 1945 года было принято решение о их возвращении Болгарии и 19 апреля 1945 года они были возвращены.

В дальнейшем, оба катера находились в отдельном дивизионе сторожевых кораблей военно-морской базы Варна до 1952 года, когда они были выведены из состава флота по техническому состоянию.

Описание 
Разработка этой конструкции охотника за подводными лодками началась после совещания руководства судостроительных компаний США в марте 1917 года и была утверждена в апреле 1917 года под наименованием «-1», но выпускавшиеся разными предприятиями и компаниями суда имели между собой некоторые отличия.

Оба сторожевых катера имели деревянный корпус и были оснащены тремя 220-сильными шестицилиндровыми бензиновыми двигателями внутреннего сгорания «Standard» общей мощностью 660 л. с. (также на борту находился дизельный генератор ДГ-3). Ёмкость топливных баков составляла 9,6 тонн бензина, что обеспечивало дальность хода до 700 морских миль на скорости 10 узлов. Экипаж составлял 20 человек.
 изначально каждый катер был вооружён одним 57-мм орудием и двумя пулемётами
 после перевооружения в 1928 году каждый катер был вооружён установленным на баке 47-мм орудием и двумя пулемётами
 после перевооружения в ноябре 1941 года каждый катер был вооружён одним немецким 37-мм полуавтоматическим орудием С/30, одним 20-мм автоматическим орудием С/38, а на корме был установлен стеллаж с глубинными бомбами.

Примечания

Литература и источники 
 Георги Антонов. Българският военноморски флот през Отечествената война 1944—1945 г., Варна, издателство «Георги Бакалов», 1985.
 Илия Тодоров. Българските военни кораби 1879—2002. София, издателство «Еър Груп 2000» ООД, 2003.

Военные корабли Военно-морских сил Франции
Сторожевые катера Болгарии